

Горбуново — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Горбуново — селище, Петуховський округ, Курганська область
 Горбуново — присілок, Сарапульський район, Удмуртія